Бу́култы — топоним в Латвии:

 Букулты (Рига) — микрорайон города Риги.
 Букулты (Гаркалнский край) — село в Гаркалнском крае.